Футбольная лига Англии 1890/1891 () — 3-й сезон Футбольной лиги, победителем которой стал «Эвертон». В чемпионате приняло участие 12 клубов. По сравнению с предыдущим сезоном в составе участников произошло одно изменение: «Сток» вышел из состава Футбольной лиги и перешёл к её конкуренту, в Футбольный альянс. Место «Стока» в Футбольной лиге занял «Сандерленд», который был известен в то время как «команда, целиком состоящая из талантов» ().

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Футбольная лига 1890/91 на сайте RSSSF.com

1890
Футбол в Англии в сезоне 1890/1891